Molekulska formula -{C18H21NO}- se može odnositi na:

 Azaciklonol
 Pipradrol
 MBBA